„Panna Wodna” – polski XVII-wieczny okręt (pinka)
 SS „Panna Wodna” – polski statek pasażerski